Satyschne (ukrainisch Затишне; russische Entsprechung Затишное/Satischnoje) ist der Name mehrerer Dörfer und Siedlungen in der Ukraine:

Satyschne (Lenine) in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine
Satyschne (Charkiw) in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw
Satyschne (Kupjansk) in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
Satyschne (Kamjanske) in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Kamjanske
Satyschne (Nowomoskowsk) in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk
Satyschne (Jurjiwka) in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka
Satyschne (Wolnowacha) in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha
Satyschne (Boryspil) in der Oblast Kiew, Rajon Boryspil
Satyschne (Sjewjerodonezk) in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk
Satyschne (Monastyryska) in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska
Satyschne (Berehowe) in der Oblast Transkarpatien, Stadtkreis von Berehowe
Satyschne (Pischtschanka) in der Oblast Winnyzja, Rajon Pischtschanka